Соревнования по метанию диска у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 12—13 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 64,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах в вечерней программе 12 августа 2014 года.

Финал 

Основные соревнования в метании диска у мужчин прошли 13 августа 2014 года. Их старт был отложен приблизительно на 1 час в связи с штормовым предупреждением, объявленным в Цюрихе. Погодные условия оставляли желать лучшего: температура воздуха +14 градусов и сильный ветер. Своё чемпионское звание защитил Роберт Хартинг, а вторым, как и на предыдущем чемпионате Европы, стал Герд Кантер . Лидер мирового сезона Пётр Малаховский остался лишь четвёртым.

Примечания

Ссылки 
 

метания
Метание диска на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике